Анналы и заметки святого Власия Брауншвейгского (лат. Annales et notae S. Blasii Brunsvicenses) — составленный на латинском языке при капитуле святого Власия в Брауншвейге корпус исторических заметок. Включает небольшие анналы, охватывающие период с 310 до 1314 годы, записи из памятной книги, охватывающие период с 1068 по 1344 годы, и так называемые «заметки святого Власия». Оригиналы рукописей утрачены. Анналы и заметки содержат сведения как по местной, брауншвейгской истории, так и по истории Священной Римской империи.

Издания 
 Annales et notae S. Blasii Brunsvicenses / ed. G. Waitz // MGH, SS. Bd. XXIV. Hannover, 1879, p. 823—827.

Переводы на русский язык 
 Анналы святого Власия в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Из памятной книги святого Власия в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Заметки святого Власия в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники
История Германии
Брауншвейг